Cet article recense les  de Norvège. Une  est une subdivision territoriale, la plus petite entité de gouvernement local du pays.

Liste 

La liste suivante recense les 430  existant en 2010. Chaque ligne mentionne le nom de la , celui de son centre administratif (une  peut comporter plusieurs localités distinctes), le comté auquel elle appartient, son code, sa population en 2008, sa superficie, sa densité de population et la langue qu'elle utilise (bokmål, nynorsk ou neutre).

Annexes

Liens internes 
 Kommune de Norvège

Références 

+Liste